Лонгория () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Лонгория, Ева (род. 1975) — американская актриса, модель и телепродюсер, ресторатор.
 Лонгория, Эван (род. 1985) — американский профессиональный бейсболист.